Marcel Proust, um escritor francês
4474 Proust, um asteróide da cintura principal, a 2,6500729 UA.
Joseph Louis Proust, um químico francês
Lei de Proust (ou Lei das proporções constantes), elaborada em 1797 pelo químico Joseph Louis Proust.

Desambiguações de sobrenomes